Lipski – polskie nazwisko

 Osoby o nazwisku Lipski

 Andrzej Lipski (1572-1631) – biskup, kanclerz wielki koronny
 Antoni Lipski (1904-1938) – działacz komunistyczny
 Ewa Lipska (ur. 1945) – poetka
 Bolesław Lipski (1890-1945) – major, Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa ODR Pomorze
 Feliks Lipski (1812-1885) - powstaniec listopadowy
 Franciszka Lipska (1864-1944) – komunistka
 Jacek Lipski (1799-1872) – hutnik
 Jan Lipski (1589–1641) – biskup
 Jan Aleksander Lipski (1690-1746) – kardynał
 Jan Józef Lipski (1926-1991) – działacz niepodległościowy
 Józef Lipski (1772-1817) – generał, przywódca powstania wielkopolskiego w 1806 w Kaliskiem
 Józef Lipski (1769-1812) – rotmistrz,  generał major milicji gnieźnieńskiej w 1794
 Józef Lipski (1894-1958) – polityk i dyplomata
 Józef Lipski (ur. ok. 1908, zm. ok. 1943) – autor piosenek
 Konstanty Samuel Lipski (1622-1698) – arcybiskup lwowski
 Leo Lipski (1917-1997) – pisarz
 Leon Lipski (1902-1943) – komunista
 Ludwik Lipski (1900-1937) – działacz komunistyczny
 Mateusz Lipski (1770?-1839) – biskup miński
 Paweł Lipski (ur. 1985) – raper
 Piotr Dmochowski-Lipski (ur. 1957) – menedżer, urzędnik Służby Cywilnej
 Prokop Lipski (zm. 1758) – oboźny koronny w latach 1742-1758
 Roman Zdzisław Lipski (ur. 1951) – samorządowiec, polityk, przedsiębiorca
 Tadeusz Lipski (szachista) – polski szachista, mistrz krajowy
 Tadeusz Lipski (wojskowy) – polski dowódca wojskowy, podoficer Armii Krajowej, żołnierz partyzantki antykomunistycznej
 Witold Lipski (1949-1985) –  informatyk
 Witold Lipski (ekonomista) (1925-1998) – działacz państwowy
 Władysław Lipski – ujednoznacznienie
 Wincenty Lipski (1795-1875) – polski biskup rzymskokatolicki
 Wojciech Lipski (1805-1855) – ziemianin
 Zdzisław Lipski (1934-2008) – architekt, urbanista

Zobacz też